

Musica 
 Folk – sinonimo di musica tradizionale
 Folk – genere di popular music nato negli Stati Uniti d'America
 Folk jazz – genere musicale che fonde folk e jazz
 Folk metal – sottogenere che fonde folk e heavy metal
 Folk punk – genere musicale che fonde folk e punk
 Folk rock – genere musicale che fonde folk e rock

Persone 
 Bill Folk – hockeista su ghiaccio canadese
 Chad Folk – giocatore di football americano canadese
 Joseph W. Folk – politico e avvocato statunitense
 Kevin Folk – giocatore di curling canadese
 Nick Folk – giocatore di football americano statunitense
 Rick Folk – giocatore di curling canadese
 Robert Folk – direttore d'orchestra e compositore statunitense

Altro 
 Arte folk – produzione artigianale e artistica che trae origine dalle tradizioni e dalla cultura di un popolo
 Danza folk – danza che trae origine dalle tradizioni e dalla cultura di un popolo
 Folk Nation – banda di strada statunitense

Pagine correlate 
 Faulk
 Folks